Silvia steht für:
 Silvia, weiblicher Vorname, Namensträgerinnen siehe dort
 Silvia (Heilige), christliche Heilige († um 592)
 Silvia (Schiff, 1901), deutsches Passagierschiff
 Silvia (Schiff, 1928), deutsches Fahrgastschiff
 Nissan Silvia, Automodell der Marke Nissan, siehe Nissan 200SX
 Silvia (Kolumbien), Gemeinde im kolumbianischen Departamento Cauca

Sonstiges:
 Silvia Rock, Rifffelsen der Duroch-Inseln, Antarktis

Siehe auch:
 Santa Silvia (Rom), Kirche in Rom, Italien
 Sylvia (Begriffsklärung)
 Silva
 Sylva